Festmények
 A csók (1897) Edvard Munch festménye
 A csók (1907) Gustav Klimt festménye
 A csók (1859) Francesco Hayez festménye
Filmek
 A csók (1896) William Heise filmfelvétele
 A csók (1921) Jack Conway filmje
 A csók (1929) Jacques Feyder filmje
 A csók (1974) Mario Lanfranchi filmje
 A csók (1983) Roman Balajan filmje
 A csók (1998) Richard LaGravenese filmje
Szobrok
 A csók (1882) Auguste Rodin szobra
 A csók (1907–1908) Constantin Brâncuși szobra
Zeneművek
 A csók (1876) Bedřich Smetana operája